Суперкубок Казахстана по футболу 2020 года () — 13-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 29 февраля 2020 года в 17:00 на стадионе «Тобол Арена» в городе Костанай. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2019 — «Астана» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2019 — «Кайсар».

Судейская бригада 
Арбитром матча был назначен Анатолий Вишниченко. Боковыми судьями выступили Сергей Калачёв и Денис Виноградов. Обязанности резервный судьи выполнял Максим Панин. Дополнительные ассистенты судьи Айдын Рахимбаев и Александр Гаузер.

Ход матча 
Гол киприотского легионера Пиероса Сотириу забитый на 40-ой минуте матча решил исход матча в пользу столичных футболистов.

Отчёт о матче

Примечания 

Февраль 2020 года
Футбол в Казахстане в 2020 году
Суперкубок Казахстана по футболу
События 29 февраля
Спорт в Костанае
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2020